Oudegracht (Alkmaar), een straat in het centrum van de Nederlandse stad Alkmaar
Oudegracht (Utrecht), een gracht in de Nederlandse stad Utrecht